Dubrowski, Dubrowskij oder D(o)ubrovsky steht für:

 Dubrowski rajon, Verwaltungseinheit in der Oblast Brjansk
 Dubrowskij, Roman von Alexander Puschkin (1841)
 Dubrowski (Oper), Oper von Eduard Nápravník (1895)
 Dubrowsky, Originaltitel des Spielfilms Der Rebell von Samara (1959)
 Dubrowski (1990), sowjetischer Spielfilm von Wjatscheslaw Alexandrowitsch Nikiforow

Personen:

 Jegor Andrejewitsch Dubrowski (* 1989), russischer Eishockeyspieler
 Pjotr Pawlowitsch Dubrowski (1812–1882), russischer Philologe
 Rubén Dubrovsky, Dirigent und Leiter des Bach Consort Wien
 Serge Doubrovsky (1928–2017), französischer Schriftsteller und Literaturkritiker

Siehe auch:
 Dubovsky